Bűbáj vagy másképp báj, sárm, vonzerő, mint személyes emberi tulajdonság
 Bűbáj, mint a mágia egyik formája, melynek segítségével bizonyos tárgyakat állítólag rendkívüli erővel, bűverővel ruháznak fel
 Bűbáj, amerikai film (2007)